Oescus ist in der antiken Geografie:

 ein Fluss in der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien), der heutige Iskar in Bulgarien, Nebenfluss der Donau
 eine Stadt an der Mündung dieses Flusses, siehe Colonia Ulpia Oescus
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Oescus